Vizekanzler als Stellvertreter eines Kanzlers bezeichnet:

 Vizekanzler (Deutschland), Stellvertreter des deutschen Bundeskanzlers
 Vizekanzler (Österreich), Stellvertreter des österreichischen Bundeskanzlers
 Vizekanzler (Schweiz), zwei leitende Beamte der Stabsstelle der Regierung, siehe Bundeskanzlei
 Reichsvizekanzler, Leiter der Reichshofkanzlei des Heiligen Römischen Reichs
 Vize-Kanzler (Hochschule), Leiter einer Hochschule im Vereinigten Königreich und Ländern des Commonwealth 

Siehe auch:
 Kanzler (Begriffsklärung)